Заставненська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Іваничівський район
 Заставненська сільська рада — Львівська область, Золочівський район